Ivan Jurić (25. srpen 1975, Split, Jugoslávie) je chorvatský fotbalový trenér a bývalý fotbalový záložník.

Hráčské úspěchy

Klubové 
 1× vítěz chorvatské ligy (1994/95)
 1× vítěz chorvatského poháru (1994/95)
 1× vítěz chorvatského superpoháru (1994)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil trenéra na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com 

Chorvatští fotbalisté
Chorvatští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví záložníci
Fotbalisté Hajduku Split
Fotbalisté Sevilla FC
Fotbalisté Albacete Balompié
Fotbalisté FC Crotone
Fotbalisté FC Janov
Chorvatští fotbaloví trenéři
Trenéři Janova CFC
Trenéři Torino FC
Narození v roce 1975
Narození 25. srpna
Narození ve Splitu
Muži
Trenéři Hellasu Verona